

Personnes
 Thierry Perreux, handballeur français,

Localités
 Perreux, commune française de la Loire ;
 Perreux, commune française de l'Yonne.

Voir aussi
Le Perreux-sur-Marne, commune française du Val-de-Marne.
Saint-Perreux, commune française du Morbihan.
Perreux, agglomération suisse dépendant du chef-lieu du district Boudry

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France